Никола́й Степане́нко: 
 
 Степаненко, Николай Семёнович (род. 1960) — металлург, Герой Украины.